Владислав Волков:
 Волков, Владислав Андреевич (род. 1980) — киргизский футболист.
 Волков, Владислав Николаевич (1935—1971) — космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Волков, Владислав Павлович — советский пионер боевых искусств, один из создателей боевого самбо.